Ме́йсон () — прізвище італійського, англійського або французького походження, стосувалося того, хто займався каменярством, або пішло від особового імені «Maso», як скороченої форми особового імені Томмасо (). Ім'я Томмасо або Томас ( походить від арамейського, «toma» (близнюк).

В Італії перші згадки прізвища були у П'ємонті, у Франції в Провансі, в Англії — на острові .

Варіанти прізвища:  Masella, Maselli, Masellis, Masetti, Masetto, Masi, Masiello, Masillo, Masin, Masina, Masini, Masino, Masiol, Maso, Masolini, Masolo, Masoni, Masotti, Masselli, Massetti, Massini, Masucci, Masuccio, Masulli, Masullo, Masutti, Masutto та інші.

Відомі носії прізвища

В 
 Вільям Мейсон (; 1837—1913) — американський інженер-зброяр та винахідник.

Д 
 Дейв Мейсон (;  1944) — вокаліст, гітарист, композитор, автор текстів, продюсер.
 Джанін Мейсон (;  1991) — американська акторка і танцівниця.
 Джермейн Мейсон (;  1983) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (2008).
 Джеймс Мейсон:
 Джеймс Мейсон (; 1909—1984) — англійський актор, сценарист і продюсер.
 Джеймс Мейсон (; 1849—1905) — американський та британський шахіст і шаховий літератор ірландського походження.
 Джордж Мейсон (; 1725—1792) — американський політик, один з авторів Біллю про права.
 Дуг Мейсон (;  1955) — канадський хокеїст, нападник.

Е 
  (; 1892—1973) — американська оперна співачка (сопрано).
  (;  1980) — американський бізнесмен, засновник і екс-гендиректор Groupon.

К 
 Кріс Мейсон (;  1976) — канадський хокеїст, воротар.

Л 
  (; 1792—1872) — американський композитор і музичний педагог.

М 
  (; 1913—2014) — британська акторка і театральний режисер.
 Марша Мейсон (;  1942) — американська акторка і телевізійний режисер.
  (;  1984) — американська порноакторка.

Н 
 Нік Мейсон (; 1944) — англійський ударник, композитор, музичний продюсер, учасник гурту «Pink Floyd».

П 
 Пол Мейсон (;  1960) — британський коментатор і радіоведучий.

Р 
 Раян Мейсон (,  1991) — англійський футболіст, півзахисник.
  (; 1922—2010) — британський скульптор.
  (;  1978) — англомовний письменник.

С 
 Сандра Мейсон (;  1949) — барбадоська політична діячка, Генерал-губернатор Барбадосу з 8 січня 2018 року, президент Барбадосу з 30 листопада 2021 року.
 Сара Мейсон (; 1896—1980) — американська сценаристка.
 Стів Мейсон (;  1988) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
  (; 1923—2007) — англійський науковець, хімік, історик науки.

Т 
 Тіффані Мейсон (; уроджена ;  1982) — американська порноакторка.

Вигадані персонажі 
 Гел Мейсон () — один з головних героїв американського науково-фантастичного серіалу «Небеса, що падають» на телеканалі TNT.
 Перрі Мейсон () — практикуючий адвокат із Лос-Анджелеса, вигаданий американським письменником Ерлом Ґарднером.
 Том Мейсон () — один з головних героїв американського науково-фантастичного серіалу «Коли падають небеса» на телеканалі TNT.

Див. також 
 Перрі Мейсон (телесеріал, 1957)

Примітки